Garnier ist ein französischer Vor- und Familienname.

Namensträger

Vorname 
 Garnier de Naplouse (Garnerius de Neapolis Syriae; † 1192), Großmeister des Johanniterordens
 Garnier de Traînel († 1205), französischer Geistlicher, Bischof von Troyes
 Garnier l’Aleman (Werner von Egisheim; † nach 1231), deutscher Kreuzritter

Familienname

A 
 Adèle Garnier (1838–1924), französische Benediktinerin, Ordensgründerin, Klostergründerin und Mystikerin

C 
 Carolin Garnier (* 1999), deutsche Schauspielerin

 Claudia Garnier (* 1970), deutsche Historikerin

E 
 Eberhard von Garnier (1881–1939), deutscher Vermögensverwalter und Verbandsfunktionär
 Edward Garnier (* 1952), britischer Politiker (Conservative Party)
 Étienne Joseph Louis Garnier-Pagès (1801–1841), französischer Politiker

F 
 Francis Garnier (1839–1873), französischer Forschungsreisender

 Franz Xaver von Garnier (1842–1916), deutscher Generalleutnant
 Friedrich-Ernst von Garnier (* 1935), deutscher Designer
 Fritz Cahn-Garnier (1889–1949), deutscher Jurist und Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Mannheim

G 
 Georges Garnier (1878–1936), französischer Fußballspieler
 Gerhard Garnier (1110–1171), Graf von Sidon

H 
 Henri Garnier (1908–2003), belgischer Radsportler
 Honoré Pierre Garnier (1811–1872), französischer Maler
 Hubertus von Garnier (1874–1952), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Hugo Garnier (um 1130–nach 1167), Herr von Caesarea

J 

 Johann Leopold Heinrich von Garnier († 1721), österreichischer General und Statthalter 

 Josselin Garnier (* 1971), französischer Mathematiker
 Jules Garnier (1839–1904), französischer Geologe
 Jules-Arsène Garnier (1847–1889), französischer Maler
 Julian Garnier († 1275), Graf von Sidon

K 
 Katja von Garnier (* 1966), deutsche Regisseurin

L 
 Laurent Garnier (* 1966), französischer Musikproduzent und DJ
 Leonardo Garnier, costa-ricanischer Hochschullehrer, Politiker und UN-Funktionär

M 
 Marc Garnier (* 1947), französischer Orgelbauer
 Marie Garnier (* 1962), Schweizer Politikerin (GPS)

 Michel Garnier (1753–1829), französischer Maler

N 
 Nicolás Garnier (* 1987), argentinischer Schauspieler und Sänger

O

P 
 Pascal Garnier (1949–2010), französischer Schriftsteller

R 
 René Garnier (1887–1984), französischer Mathematiker
 Robert Garnier (1544–1590), französischer Dichter
 Robert-Jules Garnier (1883–1958), französischer Filmarchitekt
 Romain Garnier (* 1976), französischer Linguist, Indogermanist und Autor

T

W

Siehe auch 
 Garnier (Schifffahrt), das zum Stauen und Separieren verwendete Material auf einem Schiff
 Garnier (Marke), Marke des Kosmetikkonzerns L’Oréal
 Opéra Garnier, Pariser Opernhaus
 Institut Garnier
 Ganier

Männlicher Vorname
Familienname
Französischer Personenname